Константиновка () — посёлок в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 133 человека. Почтовый индекс — 27131. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524081803.

Местный совет 
27130, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Ивановка

Ссылки 
 Константиновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района